Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) era un metge d'origen grec de l'antiga Roma, que va viure al  i va treballar al servei de l'església, on va tenir el càrrec d'ardiaca. Quan Roma va ser presa per Alaric I l'any 410 Dionís va ser fet presoner, però el van tracta amablement degut a les seves virtuts i als seus coneixements en medicina. Es conserva un epitafi seu en vers llatí elegíac.

Referències 

Metges romans